Seznam divizij z zaporedno številko 30.

Seznam 
 Pehotne
 30. divizija (Združeno kraljestvo)
 30. pehotna divizija (Wehrmacht)
 30. (slovenska) divizija (NOVJ)
 30. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 30. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi